Stuhlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Stuhlmann (1838–1924), deutscher Pädagoge und Mundartdichter
 Alexander Stuhlmann (* 1948), deutscher Manager
 Cäsar Wilhelm Stuhlmann (1822–1884), deutscher Schriftsteller
 Carl Alexander Stuhlmann (1814–1886), deutscher Jurist in Hamburg und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Franz Stuhlmann (1863–1928), deutscher Zoologe und Afrikaforscher
 Friedrich Stuhlmann (1875–1952), deutscher Oberstleutnant, Bibliothekar und Militärhistoriker
 Günther Ludwig Stuhlmann (1797–1872), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Heinrich Stuhlmann (1803–1886), deutscher Maler und Grafiker
 Rainer Stuhlmann (* 1945), deutscher evangelischer Theologe
 Rainer Stuhlmann-Laeisz (* 1942), deutscher Philosoph
 Wilhelm Stuhlmann (* 1946), deutscher Arzt und Buchautor